Jméno a příjmení Oldřich Čech má více nositelů:

 Oldřich Čech (ortoped) (1928–2020) – český lékař
 Odorik z Pordenone